Tarai (Índia), regió de l'Índia a Uttarakhand
 Tarai (Nepal), regió del sud de Nepal que pretén formar l'estat de Madhesh.
 Districte de Tarai, antic nom del districte de Naini Tal
 Tarais o terais, poble del sud del Nepal.
 Tarai (llengua) o terai (llengua), llengua del poble tarai.
 Terai (Ishikawa) fou una antiga vila japonesa situat al Districte de Nomi, Prefectura d'Ishikawa. Actualment forma part de la ciutat de Nomi.